Sítio do Picapau Amarelo — obra literária do escritor brasileiro Monteiro Lobato
 Sítio do Picapau Amarelo (1952) — série de televisão produzida pela Rede Tupi de 1952 a 1962
 Sítio do Picapau Amarelo (1964) — série de televisão produzida pela TV Cultura em 1964
 Sítio do Picapau Amarelo (1967) — série de televisão produzida pela Band de 1967 a 1969
 Sítio do Picapau Amarelo (1977) — série de televisão produzida pela Rede Globo de 1977 a 1986
 Sítio do Picapau Amarelo (2001) — segunda versão da série produzida pela Rede Globo de 2001 a 2007
 Sítio do Picapau Amarelo (série animada) — série de animação produzida pela Mixer em parceria com a Globo em 2011
 Sítio do Picapau Amarelo (canção) — canção composta por Gilberto Gil usada nos nas duas versões do programa produzidas pela Rede Globo
 Sítio do Picapau Amarelo (álbum) — a trilha sonora da série dos anos 70, lançado em 1977 pela Som Livre
 Sítio do Picapau Amarelo Vol. 2 — a segunda trilha sonora da série dos anos 1970, lançado em 1979 pela Som Livre
 Sítio do Picapau Amarelo (álbum de 2001) — a terceira trilha sonora foi regravado em 1977 a 1979, lançado no série de 2000, em 2001 pela gravadora Som Livre
 Sítio do Picapau Amarelo (álbum de 2005) — a quarta trilha sonora da 5ª temporada da série na década de 2000, lançado em 2005 pela gravadora Som Livre
 Sítio do Picapau Amarelo (álbum de 2006) — a quinto e o final da trilha sonora do série de 2000, em 6ª temporada, lançado em 2006

Desambiguação